Репеномамы (, от  — ползущий, и  от  — млекопитающие; буквально: рептиломлекопитающее) — крупнейшие из млекопитающих нижнемеловой эпохи ( назад), ископаемые остатки которых найдены в формации Исянь в провинции Ляонин (Китай). Они употребляли в пищу в том числе динозавров, однако на данный момент невозможно с точностью сказать, ловили ли они живую добычу или были падальщиками.

Палеобиология 
По-видимому, репеномам не умел быстро бегать. Плечевая и бедренная кости отходили от суставов под широким углом, а конечности были относительно короткими по отношению к размеру тела. Ступни были плоскими.

По внешнему виду и, вероятно, по поведению репеномам напоминал современного тасманийского дьявола.

С уверенностью можно сказать, что репеномам употреблял в пищу мясо. Был обнаружен скелет Repenomamus robustus с фрагментами скелета молодого пситтакозавра в животе. Это свидетельствует, что млекопитающие мезозоя могли употреблять в пищу динозавров. Ранее были описаны и другие примеры поедания динозавров (в частности, археорнитоидесов) млекопитающими.

Размер 
Более крупный вид, Repenomamus giganticus, был крупнейшим известным млекопитающим мелового периода. Возможно, некоторые млекопитающие той эпохи, например, гигантский утконос колликодон, были и более крупными, но они известны только по небольшим фрагментам, а потому их реальный размер остаётся под вопросом. Общая длина Repenomamus giganticus составляла около , а масса тела — около 12—14кг. Его череп имел  в длину, длина тела составляла , а сохранившаяся часть хвоста — . Repenomamus giganticus был крупнее, чем некоторые виды оперённых динозавров, найденных в той же скальной формации в Китае: синорнитозавр, каудиптерикс и мэй.

Типовой вид данного рода, Repenomamus robustus, имел длину тела менее  и весил 4—6кг.

Эти находки считаются важными, поскольку они расширили представления об экологической нише, которую занимали млекопитающие во время господства динозавров. До открытия репеномама единственными известными млекопитающими того периода были ночные поедатели насекомых, во многом напоминавшие современных землероек. Предполагалось, что ниши животных размером более  были заполнены исключительно динозаврами и другими рептилиями (черепахами, крокодилами и др.) вплоть до вымирания на рубеже мелового и палеогенового периодов и диверсификации млекопитающих в кайнозое.

Таксономия 
Repenomamus впервые описан вместе с типовым видом R.robustus в 2000 году в публикации Ли, Ван, Ван и Ли (Li, Wang, Wang, Li) в составе семейства Repenomamidae, включённого тогда в отряд (или надотряд) триконодонтов (Triconodonta). В 2005 году Ху, Мэн, Ван и Ли (Hu, Meng, Wang, Li) описали второй вид, R.giganticus.

В 2004 году впервые высказали мнение, что Repenomamidae является младшим синонимом семейства Gobiconodontidae, которое опровергла группа учёных, описавших второй вид. В 2010 году синонимию окончательно установили, выведя одновременно семейство из отряда триконодонтов. В 2015 году Мартин и коллеги подтвердили версию 2003 года о том, что семейство Gobiconodontidae входит в состав отряда Eutriconodonta, валидного отряда, образованного из родственных клад невалидной группы триконодонтов, ранее считавшейся отрядом. Впрочем, и представители отряда Eutriconodonta, и группы триконодонтов вымерли, не оставив современных потомков.

Филогения 
Кладограммы, взятые из работы Мартина и коллег 2015 года, показывает эволюционные связи в отряде Eutriconodonta:

Комментарии к кладограммам

См. также 
 Список родов мезозойских млекопитающих

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Prehistoric badger had dinosaurs for breakfast». Michael Hopkin. Nature.com. January 12, 2005.
 «Fierce mammal ate dinos for lunch». BBC News. January 12, 2005.

Eutriconodonta
Млекопитающие мелового периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии из меловых отложений Китая